Le terme ligne 73 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Voie ferrée 
 Lignes 73 et 73A des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

73